USS Texas (1892)
USS Texas (BB-36)
USS Texas (CGN-39)
USS Texas (2006)